Stati Uniti d'America
Linwood – città della Contea di Leavenworth, Kansas
Linwood – villaggio della Contea di Butler, Nebraska
Linwood – città della Contea di Atlantic, New Jersey
Linwood – città della Contea di Portage, Wisconsin